L'école vétérinaire de Nantes est une expression pouvant désigner :

l'actuelle école vétérinaire de la ville de Nantes : l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique, existant sous cette forme depuis 2010.

l'ancienne école vétérinaire de la ville de Nantes : l'École nationale vétérinaire de Nantes, école créée en 1979 et ayant fusionnée en 2010 avec l'ENITIAA pour former l'école actuelle.